Roebling ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Roebling (1908–1959), US-amerikanischer Exzentriker, Philanthrop und Erfinder des Amphibienfahrzeugs Landing Vehicle Tracked
 Emily Warren Roebling (1843–1903), Ehefrau von Washington Roebling
 Irmgard Roebling (* 1940), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 John Augustus Roebling (1806–1869), deutsch-amerikanischer Ingenieur und Brückenbauer
 John August Roebling II. (1867–1952), US-amerikanischer Unternehmer
 Washington Augustus Roebling (1837–1926), US-amerikanischer Brückenbauingenieur

Roebling als Markenname:
 Roebling-Planche, ehemalige US-amerikanische Automarke